—  японский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории YGCO, около посёлка Тиёда в префектуре Гумма. В общей сложности им было открыто 45 астероидов, один из которых был обнаружен совместно с Робертом Макнотом. Кроме того, он открыл одну периодическую комету 70P/Кодзимы.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Кадзуро Ватанабэ
 Томимару Окуни
 Сёхэй Судзуки

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет